Osoby o tym nazwisku:
 Piet Wildschut – holenderski piłkarz
 Yanic Wildschut – holenderski piłkarz